Metal on Metal — второй студийный альбом канадской хеви-метал-группы Anvil.

Список композиций 
Все песни написаны и аранжированы группой Anvil

Заглавная песня альбома была показана 14 ноября 2010 года в эпизоде мультсериала Симпсоны, под названием «Lisa Simpson, This Isn’t Your Life».

Песни «Tag Team» и «March of the Crabs» вошли в саундтрек к видеоигре Brütal Legend.

Отзывы об альбоме 
В 2005 году альбом Metal on Metal занял 441 место в списке 500 величайших рок и метал-альбомов всех времён по версии журнала Rock Hard.

Участники записи 
  — соло-гитара, вокал
 Дэйв Эллисон — ритм-гитара, вокал в «Stop Me»
 Айан Диксон — бас-гитара
 Робб Райнер — барабаны

Примечания

Ссылки 
 

Альбомы Anvil
Альбомы Канады